Rajszew – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Jabłonna
 Rajszew – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Jabłonna